

Langue 
 Grabar, nom de l'arménien classique.

Patronyme 

 André Grabar (1896-1990), historien d'art français ;
 Igor Grabar (1871-1960), peintre, historien d'art et muséologue soviétique ;
 Kolinda Grabar-Kitarović (née en 1968), diplomate et femme d'État croate, présidente de la République depuis le  ;
 Oleg Grabar (1929-2011), archéologue et historien d'art franco-américain.